Майами Оранж Боул — стадион в Майами.
 Оранж Боул — турнир ITF с участием сильнейших теннисистов-юниоров мира, проводящийся ежегодно в декабре в Ки-Бискейне (пригород Майами).